Véronique Le Nir est une animatrice de radio, animatrice de télévision et comédienne française.

Émissions de télévision 
 Télévitrine de 1998 à 2010 (Animatrice)
 Shopping Avenue de 1998 à 2002 ( Animatrice)
 KTO TV  de 2000 à 2002 ( Animatrice)
 Les Douze Coups de midi jusqu'au  (fée Eulalie- Voix-off).

Radio 
 FMR de 1982 à 1983
 RTH (ou Radio Trans Helium) de 1983 à 1984
 Chic FM (Paris) de 1984 à 1985
 Sun FM (Fort-de-France) de 1985 à 1991
 Nostalgie de 1991 à 1998
 Radio Notre-Dame de 1999 à 2000
 RTL : météo depuis juin 2012

Livres audio

Références 

Personnalité féminine française de la radio
Collaborateur de RTL
Collaborateur de France Bleu
Collaborateur de France Info
Voix off à la radio
Présentateur météo à la radio
Animatrice sur une radio en France
Animatrice sur RTL
Animatrice sur Nostalgie
Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu